Million Dollar Baby est le titre des œuvres suivantes :

Cinéma 
 Million Dollar Baby, film américain réalisé par Curtis Bernhardt, sorti en 1941.
 Million Dollar Baby, film américain réalisé par Clint Eastwood, sorti en 2004 (2005 en France).

Musique 
 Million Dollar Baby, single d'Ava Max, sorti le  septembre 2022.

Voir aussi 
 Les Jumelles Dionne (téléfilm), de Christian Duguay 1994 avec Beau Bridges
 Billion Dollar Babies, un album d'Alice Cooper